

Patronyme
Dendale, patronyme néerlandais.

Toponyme
Dendale, ancien nom d'une commune de la ville de Kinshasa.

Homonymie de patronyme